USS Gato je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Gato (SS-212) 
 USS Gato (SSN-615)

Gato